Akira Matsunaga (1914–1943) – japoński piłkarz
 Akira Matsunaga (ur. 1948) – japoński piłkarz